Kukuh (Kerambitan), een plaats in Indonesië
Kukuh (Marga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing